Тамазя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Тамазян, Арам Арцивович (род. 1952) — армянский юрист и государственный деятель.
 Тамазян, Гамлет Сергеевич (1947—2011) — армянский врач, бывший депутат парламента Арменнии.